Пичеурское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Мордовия 
 Пичеурское сельское поселение — входит в Чамзинский район

Ульяновская область
 Пичеурское сельское поселение — входит в Павловский район